Der CEV-Pokal 2021/22 der Männer begann mit der ersten Runde am 9.–11. November 2021 und endete mit den Finalspielen im März 2022. Als Gewinner ging Vero Volley Monza aus dem Wettbewerb hervor.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde trafen die Mannschaften auf Absteiger aus der Champions League. Die Gewinner erreichten die zweite Runde. Anschließend ging es mit dem Achtelfinale und den nächsten Runden im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Alle Runden wurden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan 

* Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine wurde das Halbfinal-Rückspiel mit 0:3 gegen Kasan gewertet.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2021 Manner
Volleyballsaison 2021/22
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften